Presidente del Consiglio dei ministri – titolo dato al capo del governo in molti paesi
 Presidente del Consiglio – capo del governo della Repubblica Italiana
 Presidente del Consiglio – titolo storico del capo del governo francese
 Presidente del Consiglio europeo – colui che presiede e coordina i lavori del Consiglio europeo 
 Presidente del Consiglio regionale – in Italia, figura istituzionale a capo del Consiglio regionale
 Presidente del consiglio di amministrazione – nelle società per azioni e nelle aziende organizzate in modo analogo è il membro del consiglio stesso che presiede, con il compito di convocare le sedute, dirigerne lo svolgimento e proclamare il risultato delle votazioni